NGC 7502 (другое обозначение — ESO 604-**5) — двойная звезда в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7502
Водолей (созвездие)
Двойные звёзды